AGICES (Assemblea Generale Italiana del Commercio Equo e solidale) è l'associazione di categoria delle organizzazioni di Commercio Equo e Solidale italiane. Rappresenta nel Paese, nella società civile, con i media e le istituzioni locali e nazionali le esperienze e la cultura dei suoi Soci: organizzazioni non profit e Botteghe del Mondo che promuovono i prodotti e i principi di un'economia di giustizia.

AGICES offre alle proprie Organizzazioni socie un sistema di garanzia certificato che non ha eguali al mondo: infatti Organizzazioni di diversa natura (Botteghe del Mondo e importatori) si sono date un sistema di tutela per garantire il rispetto dei valori del Commercio Equo, descritti nella Carta dei Criteri del Commercio Equo e Solidale di cui AGICES è depositaria.

AGICES è socia della World Fair Trade Organization.

La carta dei criteri 
L'approvazione nel 1999 della Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale, e la successiva costituzione nel 2003 dell'Associazione Assemblea Generale Italiana del Commercio Equo e Solidale (AGICES) sono senza dubbio due tappe importanti e significative per il movimento italiano del Commercio Equo e Solidale. Esso è stato un lavoro lungo anni, iniziato nel 1998, che ha coinvolto tutte le organizzazioni che in Italia si occupano di commercio equo e solidale.

Costituitasi formalmente come Associazione nel maggio 2003 l'AGICES è l'associazione di categoria delle organizzazioni che promuovono i prodotti e la cultura del commercio equo e solidale in Italia, ed è l'ente depositario della Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale.

L'AGICES, come recita il preambolo dello Statuto, "nasce dalla volontà di cooperazione delle organizzazioni italiane no-profit" impegnate nel commercio equo e solidale ed ha come obiettivi la promozione e la tutela del commercio equo come definito e descritto dalla Carta Italiana dei Criteri. Inoltre, su mandato esplicito dell'Assemblea dei Soci, rappresenta l'azione delle organizzazioni italiane di commercio equo che si riconoscono nella Carta Italiana dei Criteri.

L'AGICES, infine, ha fra i suoi scopi quello di gestire il Registro Italiano delle Organizzazioni di Commercio Equo e Solidale attraverso l'individuazione di standard ed indicatori oggettivi, concreti e verificabili, che rappresentano la trasposizione operativa dei principi generali contenuti nella Carta dei Criteri.

I soci e i numeri di AGICES 
I soci di AGICES sono 84  (fonte: Rapporto Annuale 2013), per un totale di 253 punti vendita. Il numero dei soci appartenenti alle 84 organizzazioni è 29.776.

Il valore della produzione aggregato dei soci AGICES ammonta per il 2012 a 83,288 milioni di euro, di cui oltre 74 milioni provenienti da prodotti di fair trade.

I lavoratori delle organizzazioni socie sono oltre mille, i volontari quasi 5.000.

Gli importatori di AGICES sono altraQualità, Altromercato, Equo Mercato, Libero Mondo, Mondo Solidale, Pace e Sviluppo, Raggio Verde, Associazione RAM, Ravinala , Shadhilly, Vagamondi

Voci correlate
 Commercio equo e solidale

Collegamenti esterni 
 
 
 la rivista Altreconomia

Associazioni non profit
Commercio equo solidale